Wybory parlamentarne w Holandii w 2021 roku – wybory do holenderskiego parlamentu, Tweede Kamer izby niższej Stanów Generalnych odbyły się 17 marca 2021 roku.

Zarejestrowane komitety wyborcze 
Pod koniec grudnia 2020 Rada Wyborcza poinformowała, że otrzymała łącznie 89 wniosków od partii politycznych. W dniu 2 lutego 2021, Rada Wyborcza ogłosiła, że 41 partie przedstawiły listy kandydatów. 5 lutego 2021 holenderski organ wyborczy poinformował o unieważnieniu list kandydatów ugrupowań: De Jongerenpartij, Evert!, Healthy Earth i Zorgend Nederland.

Wyniki wyborów parlamentarnych 
Wybory parlamentarne wygrała rządząca państwem od 2010 roku konserwatywno-liberalna Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji na którą oddano 21,90% głosów. Drugie miejsce zajęła narodowo-liberalna antyislamska Partia Wolności. Frekwencja wyborcza wyniosła 78,7%.

Rozkład mandatów

Przypisy 

2021 w Holandii
2021
Holandia